El Torneig d'Adelaida 2022, també anomenat Adelaide International 2022, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 500 del circuit femení i a les 250 del masculí. La tercera edició del torneig es va celebrar entre el 2 i el 9 de gener del 2022 al Memorial Drive Tennis Centre d'Adelaida, Austràlia. Aquest torneig es va afegir al circuit per les mesures establertes pel govern australià per mitigar el contagi de la pandèmia de COVID-19, d'aquest torneig es van disputar dues edicions en les primeres setmanes del calendari només amb la diferència que en el circuit femení tenien categories diferents, Adelaide International 2 2022.

La tennista local Ashleigh Barty va aconseguir el doblet en guanyar el títol individual i de dobles, i va guanyar el segon títol individual a Adelaida.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 
 
 

2022
ATP Tour 2022
WTA Tour 2022